Miejscowości w USA:
 Hatton – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Lawrence
 Hatton – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Traill
 Hatton – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Adams
Gminy w USA:
 Hatton (ang. Hatton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Clare
W Wielkiej Brytanii:
 Hatton – miejscowość w hrabstwie Cheshire, w dystrykcie Cheshire West and Chester (Anglia)
 Hatton – miejscowość w hrabstwie Cheshire, w dystrykcie Warrington (Anglia)
 Hatton – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Hatton – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)
 Hatton – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Hatton – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Hatton – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)